Хоменко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Хоменко, Алексей Павлович (род. 1951) — советский и российский клавишник, продюсер, аранжировщик.
 Хоменко, Анатолий Андреевич (род. 1961) — советский и украинский хоккеист, тренер.
 Хоменко, Андрей Павлович (род. 1952) — ректор Иркутского государственного университета путей сообщения.
 
 Хоменко, Василий Афанасьевич (1899—1943) — советский военачальник.
 Хоменко, Виктор Кириллович (Витя Хоменко; 1926—1942) — пионер-герой, участник антифашистского подполья «Николаевский центр» в Николаеве в годы Великой Отечественной войны.
 
 Хоменко, Георгий Иванович (1925—2009) — секретарь Горьковского обкома КПСС
 Хоменко, Григорий Семёнович (1903—1969) — украинский советский политический деятель
 Хоменко, Дмитрий Николаевич (1924—1994) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 Хоменко, Игнат Степанович (1914—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Хоменко, Илья Андреевич (род. 1995) — российский пловец, участник летних Олимпийских игр 2016 года.
 Хоменко, Ксения Евсеевна (1905—1983) — советский психолог.
 
 Хоменко, Олег (род. 1967) — белорусский музыкант, радиоведущий, преподаватель, композитор, культуртрегер, продюсер.
 Хоменко, Сергей Анатольевич (1971—2020) — украинский лётчик, Герой Украины.
 Хоменко, Сергей Дмитриевич (1914—1981) — Герой Советского Союза.
 Хоменко, Сергей Николаевич (род. 1966) — белорусский военный и государственный деятель
 Хоменко, Яков Алексеевич (1909—1943) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Хоменко (дворянский род)